Чужа́к может означать:
 Чужак — чужой, нездешний, пришлый человек; тот, кто чужд кому- или чему-либо.
 «Чужак» — роман Стивена Кинга.
 «Чужак» — телесериал по одноимённому роману Стивена Кинга.
 «Чужак» — книга Макса Фрая.
 «Чужак» («Чужестранец») — художественный фильм Орсона Уэллса (1946).
 «Чужак» — одиннадцатый эпизод второго сезона и 33-й эпизод американского телевизионного сериала в жанре фэнтези «Однажды в сказке».
 Чужак, Николай Фёдорович (1876 — 1937) (настоящая фамилия — Насимович) — русский советский литературный критик, журналист.

См. также 
 Чужой
 Чужая
 Чужие
 Чужак в чужой стране (значения)